Roller Disco (K3-album) - album van K3
 K3 Roller Disco - televisieserie
 Roller disco - evenement waarbij gasten dansen op rolschaatsen